Майкл Янг ():
 Янг, Майкл (1915—2002) — британский социолог, общественный деятель и политик.
 Янг, Майкл (род. 1944) — американский учёный, генетик и биолог, лауреат Нобелевской премии.